Bedford är namnet på två kommuner i Quebec:
Bedford (stadskommun i Québec)
Bedford (kommun (canton) i Québec)